allegro – w muzyce oznaczenie tempa; także allegro sonatowe, jedna z form muzycznych
 allegro – element tańca baletowego
 Allegro (Allegro.pl) – polska internetowa platforma handlowa
 Allegro – darmowa biblioteka do tworzenia gier 2D i 3D
 Allegro – rodzina radioodbiorników polskiej firmy Elektrit z Wilna, produkowana w okresie międzywojennym

Zobacz też 
 Allegro.pl (dawniej Grupa Allegro) – polskie przedsiębiorstwo